Suzuki Ignis, een automodel van Suzuki in de compacte klasse.
Ignis (bedrijf), Italiaans fabrikant van huishoudelijke apparatuur.
 Ignis (wielerploeg), tussen 1955 en 1970 hierdoor gesponsorde wielerploeg.
 Ignis (album), vierde album van violist Paul Giger.
 Ignis (uitgeverij), Belgische uitgeverij